Римбах () — название коммун в Германии:

 Римбах (Верхний Пфальц) — в земле Бавария.
 Римбах (Нижняя Бавария) — в земле Бавария.
 Римбах (Оденвальд) — в земле Гессен.